«Вратарь» — название художественных фильмов:
 Вратарь (фильм, 1936) — производства СССР.
 Вратарь (фильм, 2000) — производства Испании.